Dit is een lijst van planetoïden 117801-117900 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 117801 - || 2005 GX166 || 11 april 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117802 - || 2005 GG168 || 11 april 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117803 - || 2005 GH168 || 11 april 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117804 - || 2005 GK168 || 11 april 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 117805 - || 2005 GP170 || 12 april 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117806 - || 2005 GB172 || 13 april 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117807 - || 2005 GC175 || 14 april 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117808 - || 2005 GM178 || 15 april 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117809 - || 2005 GR178 || 15 april 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117810 - || 2005 GS178 || 15 april 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117811 - || 2005 GO180 || 12 april 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117812 - || 2005 GH182 || 15 april 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117813 - || 2005 HO3 || 17 april 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 117814 - || 2005 HG4 || 30 april 2005 || New Mexico Skies || A. Lowe
|-
| 117815 - || 2005 HM5 || 30 april 2005 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 117816 - || 2005 HB7 || 28 april 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 117817 - || 2005 JH1 || 3 mei 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117818 - || 2005 JS3 || 1 mei 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 117819 - || 2005 JJ4 || 3 mei 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117820 - || 2005 JY4 || 4 mei 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117821 - || 2005 JD5 || 4 mei 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117822 - || 2005 JO5 || 4 mei 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117823 - || 2005 JY24 || 3 mei 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117824 - || 2005 JU27 || 3 mei 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117825 - || 2005 JU29 || 3 mei 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117826 - || 2005 JV31 || 4 mei 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117827 - || 2005 JL32 || 4 mei 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117828 - || 2005 JX32 || 4 mei 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117829 - || 2005 JE39 || 7 mei 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117830 - || 2005 JV40 || 7 mei 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117831 - || 2005 JM48 || 3 mei 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117832 - || 2005 JL55 || 4 mei 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117833 - || 2005 JO55 || 4 mei 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 117834 - || 2005 JO60 || 8 mei 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117835 - || 2005 JR60 || 8 mei 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117836 - || 2005 JR61 || 8 mei 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 117837 - || 2005 JY67 || 4 mei 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 117838 - || 2005 JY68 || 6 mei 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117839 - || 2005 JD75 || 8 mei 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 117840 - || 2005 JW80 || 11 mei 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 117841 - || 2005 JR98 || 8 mei 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117842 - || 2005 JR109 || 15 mei 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 117843 - || 2005 JU123 || 11 mei 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 117844 - || 2005 JR124 || 11 mei 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117845 - || 2005 JT126 || 12 mei 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117846 - || 2005 JU127 || 12 mei 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117847 - || 2005 JK139 || 13 mei 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 117848 - || 2005 JJ146 || 9 mei 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117849 - || 2005 JV146 || 14 mei 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117850 - || 2005 JM150 || 3 mei 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117851 - || 2005 JE151 || 3 mei 2005 || Catalina || CSS
|-
| (117852) Constance || 2005 JG151 || 3 mei 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117853 - || 2005 JH151 || 3 mei 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117854 - || 2005 JE156 || 4 mei 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117855 - || 2005 JO167 || 12 mei 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117856 - || 2005 KD5 || 18 mei 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 117857 - || 2005 KQ6 || 19 mei 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117858 - || 2005 KQ9 || 30 mei 2005 || New Mexico Skies || A. Lowe
|-
| 117859 - || 2005 KV9 || 29 mei 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 117860 - || 2005 LY || 1 juni 2005 || New Mexico Skies || A. Lowe
|-
| 117861 - || 2005 LB2 || 1 juni 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117862 - || 2005 LX12 || 3 juni 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117863 - || 2028 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117864 - || 2069 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117865 - || 2081 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117866 - || 2105 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117867 - || 2127 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117868 - || 2147 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117869 - || 2168 P-L || 26 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117870 - || 2174 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117871 - || 2186 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117872 - || 2210 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117873 - || 2212 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (117874) Picodelteide || 2511 P-L || 26 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117875 - || 2539 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117876 - || 2586 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117877 - || 2593 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117878 - || 2602 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117879 - || 2621 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117880 - || 2651 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117881 - || 2675 P-L || 26 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117882 - || 2680 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117883 - || 2682 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117884 - || 2684 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117885 - || 2692 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117886 - || 2694 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117887 - || 2721 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117888 - || 2735 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117889 - || 2745 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117890 - || 2748 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117891 - || 2750 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117892 - || 2753 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117893 - || 2781 P-L || 26 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117894 - || 2791 P-L || 26 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117895 - || 2802 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117896 - || 2815 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117897 - || 2845 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117898 - || 3029 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117899 - || 3048 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117900 - || 3053 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels|}

Planetoïdenlijsten